Leitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Leitinger (* 1990), österreichischer Biathlet
 Hans Leitinger (* 1946), österreichischer Radiomoderator
 Harald Leitinger (* 1984), österreichischer Dartspieler
 Roland Leitinger (* 1991), österreichischer Skirennläufer